Повна похідна функції — похідна функції по часу вздовж траєкторії. Нехай функція має вигляд  і її аргументи залежать від часу: . Тоді , де  — параметри, що задають траєкторію. Повна похідна функції  (у точці ) у такому випадку дорівнює частковій похідній  по часу (у відповідній точці ) і обчислюється за формулою:
 ,
де  — часткові похідні. Варто зазначити, що позначення  є умовним і не стосується операції ділення диференціалів. Окрім цього, повна похідна функції залежить не лише від самої функції, але й від траєкторії.

Наприклад, повна похідна функції :
 

Тут немає , оскільки  сама («явно») не залежить від .

Див. також 
 Часткова похідна
 Конвективна похідна
 Похідна Лагранжа

Джерела 
 Повна похідна на WolframMathWorld

Диференціальне числення
Диференціальні оператори